Manhattan è uno dei cinque borough di New York. Il toponimo può riferirsi anche a:

Cinema e serie tv
Manhattan – film diretto da R.H. Burnside (1924)
Manhattan – film di Woody Allen (1979)
Manhattan – serie televisiva statunitense (2014-2015)

Geografia
Stati Uniti d'America
 Manhattan – città dell'Illinois
 Manhattan – città del Kansas
 Manhattan – città del Montana
 Manhattan – città non incorporata del Nevada

Altro
 Dottor Manhattan – personaggio del fumetto Watchmen
 Manhattan – album di Art Farmer del 1982
 Manhattan – cocktail
 Manhattan – gioco da tavolo in stile tedesco di Andreas Seyfarth
 Progetto Manhattan – programma di ricerca statunitense che durante la seconda guerra mondiale portò alla costruzione della bomba atomica
 Geometria del taxi o distanza Manhattan – forma di geometria non euclidea in cui la distanza tra due punti è intesa come somma del valore assoluto delle differenze delle loro coordinate cartesiane.